Ardelt steht für:

 Ardelt (Lokomotive), eine Diesellokomotive der Ardelt-Werke
 Ardelt-Waffenträger der Wehrmacht, siehe Leichter Einheitswaffenträger
 Ardelt-Werke, siehe Kranbau Eberswalde
 Kirow Ardelt, Maschinenbauunternehmen in Leipzig
 Krupp-Ardelt, ehemaliger Kranhersteller in Wilhelmshaven, siehe Kocks Krane

Ardelt ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ardelt (1931–2011), deutscher Politiker (CDU) und Funktionär des Bund der Vertriebenen
 Karel Ardelt (1889–1978), tschechischer Tennisspieler
 Maximilian Ardelt (* 1940), deutscher Mobilfunkunternehmer
 Rudolf Ardelt (1912–1987), österreichischer Historiker
 Rudolf G. Ardelt (* 1944), österreichischer Historiker